Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomas Johansson che ha battuto in finale Frédéric Vitoux 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Sjeng Schalken (semifinali)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Magnus Gustafsson (primo turno)

 Gastón Etlis (primo turno)
 Daniele Musa (secondo turno)
 Henri Leconte (secondo turno)
 Diego Nargiso (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1995